Середня заробітна плата в Україні — макроекономічний показник, що обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат всіх груп працівників в Україні. Розраховується, виходячи із фонду оплати праці працівників (включаючи оплату праці сумісників), премій, надвишок, винагород за підсумками роботи за рік та одноразових заохочень.

Середньорічна щомісячна зарплата УНР у 1918 році

Середньорічна щомісячна зарплата робітників і службовців УРСР 1940—1991 роки 

Національна валюта врахована в радянських карбованцях. В 1961 році проведено деномінацію валюти в розмірі 10:1. За 1991 рік враховано комерційний курс Держбанку.

Середньорічна щомісячна зарплата в Україні за 1992—2022 роки 
Дані національної валюти наведено: 1992-1995 роки — купонокарбованцях, з 1996 року — в гривнях. Враховано середньорічну зарплату та середньорічний курс долара. 
Заробітна плата вказана за даними Держстату, при її розрахунку враховуються лише підприємства з кількістю робітників більше 10. Середню заробітну плату також обчислює і Пенсійний фонд України. Так, за даними ПФУ середня заробітна плата у 2020 році складала 10340 гривень , що на 10% менше цифри Держстату. Ця різниця пояснюється методикою розрахунків  
Ціна хліба і його кількість на середню зарплату за 1992-2016 роки врахована станом на січень кожного року, 2017-2022 роки - середньорічна вартість хліба до середньорічної зарплати.

*— враховано дані згідно пенсійного фонду. Курс врахований згідно валютного аукціону, а не НБУ.

Див. також 
 Середній розмір пенсійної виплати в Україні
 Список областей України за середньою заробітною платнею

Примітки

Джерела 
 Держкомстат 
 НБУ: Показники валютного ринку 
 Мінфін: Середня заробітна плата 
 ЯК ЗМІНИЛАСЯ СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА В УКРАЇНІ В ДОЛАРАХ ЗА 16 РОКІВ. ІНФОГРАФІКА 
 Середня заробітна плата по економіці України 1958-1991 рік 

Середньомісячна заробітна плата по економіці України 

Особисті фінанси
Трудове право
Економічна статистика
Надпопулярні статті
Економіка праці
Економічний аналіз права